Manulete oder Manu-Lete bezeichnet in Osttimor:

 ein Ort im Suco Fadabloco, siehe Manulete (Fadabloco)
 eine Aldeia im Suco Fahiria, siehe Manulete (Fahiria)
 eine Aldeia im Suco Leorema, siehe Manu-Lete (Leorema)
 ein Ort in der Aldeia in Leorema, siehe Manu-Lete (Ort, Leorema)